Mini peut faire référence à :

Automobile 
 Mini (1959-2000), une voiture anglaise produite entre 1959 et 2000 qui a été vendue sous plusieurs marques.
 Mini (2001-2006), automobile de type citadine développée par BMW sous la marque Mini.
 Mini (2006-2014), automobile de type citadine développée par BMW sous la marque Mini.
 Mini (2014-), automobile de type citadine développée par BMW sous la marque Mini. 
 Mini, la marque automobile rachetée par BMW.

Patronyme 
 Emanuel Mini (1986-), coureur cycliste argentin.

Littérature 
 Mini, personnage de petite fille créé par la romancière autrichienne Christine Nöstlinger.

Musique 
 Mini, album des Pet Shop Boys sorti en 2000.

Informatique 
Les mini systèmes, quelques fois appelés station de travail, sont des systèmes informatiques intermédiaires plus petits que les gros systèmes ou mainframe et plus gros que les ordinateurs personnels.

Biologie 
 Mini, genre de très petites grenouilles microhylides endémiques à Madagascar.

Voir aussi 
 Le minicycler est un thermocycleur
 Minijupe, jupe très courte.